In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in der Stadt Salzburg aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen seit 1945 angegeben. Es werden alle Parteien aufgeführt, die mindestens bei einer Wahl wenigstens 1,95 Prozent der Stimmen erhalten haben. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet. Die letzte Kommunalwahl in der Stadt Salzburg fand am 10. März 2019 statt, eine allfällige Stichwahl war für den 24. März 2019 stattfinden.

Parteien 

 FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs
 bis 1953: WdU
 KPÖ: Kommunistische Partei Österreichs
 LiF: Liberales Forum → NEOS
 NEOS: NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum
 1999: LiF
 ÖABP: Österreichische Autofahrer- und Bürgerinteressenpartei
 ÖVP: Österreichische Volkspartei
 SPÖ: Sozialdemokratische Partei Österreichs
 WdU: Wahlpartei der Unabhängigen → FPÖ

Wählergruppen 

 BL: Bürgerliste Salzburg
 LA: Liste Angerer
 LM: Liste Masopust
 SALZ: Bürger für Salzburg
 Tazl: Liste Tazl

Abkürzungen 

 k. A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1992: zusätzlich: ÖABP: 5,8 %, LM: 5,3 %
2 1999: zusätzlich: LA: 2,4 %
3 NEOS 1999: LiF

Einzelnachweise

Weblinks 

 Leitseite zu den Kommunalwahlen seit 1977 in Salzburg
 Ergebnis der Gemeinderatswahl 2014 (mit Vergleich zu 2009) (PDF; 122 kB)
 Ergebnis der Gemeinderatswahl 2019 (PDF; 4,7 MB)

Politik (Salzburg)
Salzburg
Salzburg, kommunal